Gewone purperbandhoningzuiger
 Tsavopurperbandhoningzuiger